Slezan Opava může znamenat:
 Slezský FC Opava – historický název fotbalového klubu
 HC Slezan Opava – hokejový klub